

Poängtabell

USA mot Frankrike

Colombia mot Nordkorea

USA mot Colombia

Frankrike mot Nordkorea

USA mot Nordkorea

Frankrike mot Colombia 

Grupp G